

Zasady kwalifikacji 
Kwalifikacje do short tracku na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi zostały przeprowadzone w trakcie dwóch zawodów pucharu Świata w short tracku, w listopadzie 2013, w Turynie i Kołomnie. W trakcie tych zawodów wyłoniona została grupa maksymalnie 116 sportowców: 56 kobiet i 60 mężczyzn, którzy uzyskali prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich 2014. Każdy kraj mógł zakwalifikować maksymalnie po 5 mężczyzn i kobiet pod warunkiem uzyskania kwalifikacji przez sztafetę lub po 3 mężczyzn i kobiet, jeśli sztafeta nie uzyskała kwalifikacji. Dodatkowo Rosja jako gospodarz imprezy miała zagwarantowane 10 miejsc niezależnie od wyników kwalifikacji. W wyścigach na 500 m i 1000 m będzie uczestniczyć po 32 łyżwiarzy i łyżwiarek, natomiast na 1500 m – po 36 zawodników i zawodniczek.

Podział miejsc 
Oficjalnie podział miejsc został ogłoszony przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską 22 listopada 2013 roku. Wyglądał on następująco:

Przypisy 

Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014